USS Washington ha sido el nombre recibido por diez buques de la Armada de los Estados Unidos. Los seis primeros, en memoria de George Washington, el séptimo en memoria del director general de correos y oficial del departamento del tesoro Peter G. Washington; Los ACR-11, BB-47, y BB-56 recibían su nombre en honor a Washington, el cuadragésimo segundo estado; y el SP-1241 retuvo su nombre comercial Washington tras su adquisición.

El primer  fue una goleta nombrada previamente Endeavor adquirida por George Washington en octubre de 1775, fue renombrada Washington, y re-aparejada como bergantín. Fue capturada en diciembre por la fragata británica de 20 cañones HMS Fowey.

El segundo  fue una galera que operó en la bahía Narragansett durante el invierno y la primavera de 1776. En julio, las galeras, fueron enviadas a Nueva York, pero fueron capturadas en Maniatan por los británicos, el USS Washington y sus seis gemelos, desaparecieron en circunstancias no esclarecidas.

El tercer  fue una fragata armada con 13 cañones autorizada por el congreso continental. Fue botada en agosto de 1776, al ocupar los británicos Filadelfia, donde se construía, las fuerzas continentales lo quemaron, para evitar que cayera en manos británicas, Sus restos, fueron vendidos en Filadelfía

El cuarto  fue una galera aparejada con velas Latinas construida en otoño de 1776 , que sirvió en la flota del Brigadier General Benedict Arnold en la batalla de la isla Valcour. Gravemente dañada, la USS Washington fue capturada y tomada al servicio británico con el mismo nombre. Su destino final, no está registrado.

El quinto  fue un navío de línea de 1814, el Segundo de la US Navy, y que presto servicio desde el 26 de agosto de 1815 hasta 1843, año en el que fue desguazado.

El sexto  fue un cúter del departamento del tesoro desde 1832, que inicialmente operó en Mobile, Alabama, y posteriormente en Key West, Florida. El USS Washington retornó posteriormente a Mobile, donde fue vendido en junio de 1837.

El séptimo  fue un cúter del departamento del tesoro de 1837. Fue capturado por los confederados en junio de 1861

El octavo  fue un crucero acorazado de clase Tennessee, botado en 1905. En 1916, el USS Washington fue renombrado USS Seattle (ACR-11). Fue reclasificado como crucero pesado (CA-11), en 1920. en 1941, el USS Seattle fue reclasificado como IX-39. fue dado de baja en 1946.

El noveno  fue un acorazado de clase Colorado. Fue botado en 1921. Aunque, en 1922, tras la firma del Tratado Naval de Washington para la limitación del armamento naval, cesaron los trabajos en el buque. Fue hundido como objetivo en unos ejercicios de artillería naval en 1924.

El décimo  fue un acorazado de clase North Carolina botado en 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió tanto en el Atlántico, como en el Pacífico, incluida la batalla de Guadalcanal en 1942. Fue dado de baja den 1947, y desguazado en 1960.

Hubo otro , que generalmente, no está incluido en las listas cronológicas de buques, fue una barcaza de transporte de carbón de alta mar usada a finales de 1917.

Referencias 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos